Abdulrahman Hussain (1972. október 1. –) katari nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Abdulrahman Mohammed Abdou M Hussain. Polgári foglalkozása mérnök-tanár, az ICT tanszék vezetője.

Pályafutása
Játékvezetésből Katarban vizsgázott. Vizsgáját követően a Katari Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Katari Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével  2003-tól a Qatar Stars League bírója. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Katari labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és az angolt beszéli. Az AFC JB besorolás szerint első kategóriás bíró. Több nemzetek közötti válogatott, valamint AFC elnöki-kupa és AFC-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. Meghívott bíróként a magyar labdarúgó-bajnokságban is vezetett mérkőzést.

NB I

Labdarúgó-világbajnokság
A 2011-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta.

---

A 2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta.

---

A 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) zónában vezetett.

Ázsia-kupa
A 2007-es Ázsia-kupán, a 2011-es Ázsia-kupán, valamint a 2015-ös Ázsia-kupán az AFC JB hivatalnokként vette igénybe szolgálatát.

2007-es Ázsia-kupa

Ázsia-kupa mérkőzés

2011-es Ázsia-kupa

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa mérkőzés

2015-ös Ázsia-kupa

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa mérkőzés

Források

Kapcsolódó szócikk
Labdarúgó-játékvezetők listája

Katari labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek